Slovo mechovka má v biologii více významů:

zoologie
 zástupce třídy mechovky (Phylactolaemata) – z kmene mechovci (Bryozoa)
 české označení pro rod z této třídy
 Cristatella 
 Fredericella 
 Hyalinella 
 Lophopus 
 Plumatella 

mykologie
 rod z říše houby
 mechovka (Clitopilus) – rod stopkovýtrusných hub
 mechovka obecná – Clitopilus prunulus, houba

ostatní
 "Mechovka" – slangový název pro pálku na stolní tenis
 měkká podrážka